J48 steht für:

 das Strahltriebwerk Pratt & Whitney J48, ein Lizenzbau des Rolls-Royce Tay
 J48, die verdreht verlängerte Fünfecksdoppelrotunde, siehe Johnson-Körper #modifizierte Kuppeln und Rotunden

Abkürzung